Bernaoui ist der Familienname folgender Personen:
 Krimo Bernaoui (* 1967), algerischer Volleyballspieler
 Nassim Islam Bernaoui (* 1977), algerischer Fechter
 Raouf Salim Bernaoui (* 1975), algerischer Fechter